Zwiebelmarkt ist ein traditionelles Volksfest in mehreren Städten und Gemeinden, siehe 

 Bünder Zwiebelmarkt in Bünde
 Zwiebelmarkt Griesheim
 Weimarer Zwiebelmarkt
 Zibelemärit, Bern